Crispi puede referirse a:

 Francesco Crispi (1818-1901), estadista italiano, presidente del Consejo de Ministros en 2 ocasiones;
 Miguel Crispi, sociólogo chileno;
 Crispi, localidad de la Argentina.